Buzatu:
 Dan Horațiu Buzatu (* 1961, Craiova), un politician român
 Dumitru Buzatu, un deputat român (ales în județul Vaslui)
 Gheorghe Buzatu (* 1939, Sihlea, județul Vrancea), un politician și istoric român

Nume de familie românești